Benador Associates — американское агентство по связям с общественностью. В основном специализируется на освещении политики США на Ближнем Востоке с неоконсервативной точки зрения.

Ссылки 
 Benador Associates
 War is Sell (PR Watch)
 US thinktanks give lessons in foreign policy (The Guardian (UK))
 Ms. Benador manages the media: PR firm greases skids for clients supporting Bush’s Middle East policy (WorkingForChange.com)
 Guardian: list of Benador experts
 Sourcewatch article on Benaador Associates

Организации США
Организации по алфавиту